Иван Пу́шкин:
 Пушкин, Иван Иванович — стольник и воевода 1610—1620-х годов.
 Пушкин, Иван Михайлович Большой (?—1612) — думный дворянин, окольничий и воевода.
 Пушкин, Иван Никитич (ум. после 1654) — московский дворянин, стряпчий, стольник, дворянин московский и воевода.
 Пушкин, Иван Фёдорович (ум. после 1684) — московский дворянин, чашник, стольник, окольничий и воевода.